Muntanyes Mishmi (Mishmi Hills), cadena muntanyosa d'Arunachal Pradesh, a l'Índia, que arranca a la part final oriental de la vall del Brahmaputra.
 Mishmis o Dengpes (singular mishmi o dengpa), ètnia d'Arunachal Pradesh